V90 ou V.90  peut faire référence à :
 Accident de bateau entraînant la noyade et la submersion, d’après la classification internationale des maladies ;
 Maxus V90, un modèle de véhicule utilitaire léger du constructeur automobile chinois Maxus ;
 V.90, un standard de modems téléphoniques ;
 Volvo V90, un modèle d'automobile du constructeur automobile suédois Volvo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres